Долго Брдо може бити:

 Долго Брдо (Литија), насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Долго Брдо при Млиншах, насељено мјесто у општини Загорје об Сави, Република Словенија